

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Runyon (1928- ), est un écrivain américain de roman policier.
 Damon Runyon (1884-1946), est un journaliste et un écrivain américain.
 Poke Runyon (1935- ), est un écrivain, réalisateur, occultiste et franc-maçon américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme